Cuming Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cuming Township (Cuming County, Nebraska)
 Cuming Township (Dodge County, Nebraska)